Racan ist der Familienname folgender Personen:

 Honorat de Racan (1589–1670), französischer Schriftsteller und Übersetzer
 Ivica Račan (1944–2007), kroatischer Politiker (SDP)